Karl von Hanstein ist der Name folgender Personen:

*Karl von Hanstein (Generalmajor) (1809–1877), preußischer Generalmajor
Karl von Hanstein (Generalleutnant) (1845–1919), preußischer Generalleutnant

Siehe auch
Carl Philipp Emil von Hanstein (1772–1861), hessischer Innenminister
Ernst Friedrich Carl von Hanstein (1735–1802), preußischer Generalleutnant
Johannes Emil Werner Karl von Hanstein (1841–1898), preußischer Generalmajor